Velika nagrada Avstrije je lahko:

Velika nagrada Avstrije, dirka Formule 1
Motociklistična Velika nagrada Avstrije, motociklistična dirka